AOL Instant Messenger (AIM) — программа мгновенного обмена сообщениями, предлагаемая фирмой AOL (America On-Line). Она появилась в мае 1997 года. Последняя версия AIM Triton обладает возможностями IP-телефонии, поддержки универсальной адресной книжки Plaxo, отправкой SMS через ПК (при условии установки соответствующих плагинов) и многими другими улучшениями.

AIM Express — браузерный клиент AIM, разработанный на основе технологии Java, а позже Adobe Flash, и поддерживающий основные функции десктопного клиента AIM. С 2015 года не поддерживается.

Мессенджер AIM перестал поддерживаться AOL 15 декабря 2017 года, спустя 20 лет после запуска. 

В трогательном прощальном письме вице-президент Oath Inc. Майкл Альберс упомянул, что для многих американских (и не только) детей 90-х годов AIM был огромной частью сетевой жизни, позволяя «чатиться» с друзьями, не выходя из комнаты. Однако с тех пор онлайн-среда заметно изменилась и современная молодёжь предпочитает использовать для общения социальные сети или более современные мессенджеры.

Чат-роботы 
AOL и другие компании поставляли роботов (ботов) на AIM, которые могли получать сообщения и отправлять ответы в зависимости от цели бота. Например, боты могут помочь в учебе, как StudyBuddy. Некоторые из них были созданы для детей и подростков, например, Spleak.

Другие давали советы. У более полезных чат-ботов были такие функции, как возможность играть в игры, получать спортивные результаты, прогнозы погоды или информацию о финансовых акциях. Пользователи могли общаться с автоматическими чат-ботами, которые могли отвечать на естественном человеческом языке. В первую очередь они были реализованы в качестве маркетинговой стратегии и уникальных вариантов рекламы. Его использовали рекламодатели для продвижения товаров или улучшения отношений с потребителями.

До включения таких ботов другие боты DoorManBot и AIMOffline предоставляли функции, которые AOL предоставляла тем, кто в них нуждался. ZolaOnAOL и ZoeOnAOL были недолговечными ботами, которые в конечном итоге отказались от своих функций в пользу SmarterChild.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тестовые версии 

Программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для видеоконференции
Сайты США
AOL
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для iOS